Die Wilgum ist ein Schlepper und Eisbrecher. Sie gehört mit zwei weiteren Schiffen zur 2013 gegründeten Firma Shiptec, Industrial & Shipyard Technologies GmbH in Elsfleth und hat hier ihren Liegeplatz. 

Die Wilgum wurde 1957 von der Jadewerft in Wilhelmshaven als Baunummer 50 gebaut, die Maschinenleistung beträgt 466 PS und ergibt einem Pfahlzug von 6,9 tbp. Mit einer Länge von 21,2 m, Breite von 6,1 m und 2,2 m Tiefgang dient die Wilgum als Schlepper und kommt im Winter in den Kanälen um Minden zum Eisbrechereinsatz. Neben den üblichen Schleppeinsätzen werden mit einem zur Ausrüstung des Schleppers gehörenden patentierten Schlickpflug Bodenwellen der Weser eingeebnet.

Weblinks 

 Technische Daten und viele Bilder vom Eisbrechereinsatz, abgerufen am 28. März 2018.
 Technische Daten auf Homepage der Reederei, abgerufen am 28. März 2018.
 Aufgaben der Eisbrecher, abgerufen am 28. März 2018.

Schlepper
Eisbrecher
Neue Jadewerft